Бретань (, ) — регіон на північному заході Франції на півострові Бретань;
 Бретань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр;
 Бретань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор;
 Бретань (королівство) (, ) — феодальне утворення, що існувало у IX-Х століттях на півострові Бретань;
 Бретань (герцогство) (, ) — феодальне володіння на північному заході Франції, тепер сучасна Франція.

en:Brittany (disambiguation)